Maria Francisca de Bragança (ou Maria Francisca de Portugal) pode-se referir a um dos seguintes membros da família real portuguesa:

 Maria Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana de Bragança, a rainha Maria I de Portugal
 Maria Ana Francisca Josefa de Bragança, Infanta de Portugal, filha de José I de Portugal
 Maria Francisca Doroteia de Bragança, Infanta de Portugal, filha de José I de Portugal
 Maria Francisca Benedita de Bragança, Infanta de Portugal, filha de José I de Portugal
 Maria Francisca de Assis de Bragança, Infanta de Portugal, filha de João VI de Portugal
 Maria Francisca Isabel de Bragança, Infanta de Portugal, filha de Duarte Pio de Bragança

Ver também 
 Maria de Portugal
 Maria Ana de Bragança
 Maria Ana Josefa de Bragança
 Maria Antónia de Bragança
 Maria Benedita de Bragança
 Maria Isabel de Bragança
 Maria Teresa de Bragança

Desambiguação
Família real portuguesa